Onotoa, geslacht van sponsdieren
 Onotoa, eiland van Kiribati